Зиновий Михайлович — псковский степенный посадник.

В 1447 ездил в Новгород для заключения мира, в 1456, вместе с новгородским владыкой Евфимием — в Яжелбицы, чтобы бить челом Василию Тёмному за Новгород, на который великий князь шёл войной (см. Яжелбицкий мир).

В 1461 Зиновий заключил перемирие с ливонскими немцами. В 1463 немцы опять напали на Псковскую землю, а Зиновий Михайлович вместе с псковичами выбрал троих воевод, которые, при помощи московских войск, заставили немцев вступить в переговоры о мире.

Литература 
 Полное собрание русских летописей. IV, 216—217, 220—221, 224; V, 30, 33
 
 

Персоналии по алфавиту
Псковские посадники